Expanathura är ett släkte av kräftdjur. Expanathura ingår i familjen Expanathuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Expanathura